«Харрикейнз», «Харрикейнс» (, ) — название нескольких спортивных команд.

Регби 
 «» — клуб, выступающий в Чемпионате Японии.
 «Харрикейнз» — новозеландский клуб, выступающий в турнире «Супер Регби».

Американский футбол 
 «» — чемпион Венгрии (2013).
 «» — обладатель Кубка Германии (2010).
 «» — клуб, выступавший в Немецкой футбольной лиге.
 «» — клуб, выступающий в Чемпионате Японии.

Баскетбол 
 «Майами Харрикейнс» — мужской клуб Университета Майами, выступающий в 1-м дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
 «» — чемпион Канады (2015).

Хоккей 
 «Каролина Харрикейнз» — американский клуб Национальной хоккейной лиги.
 «Летбридж Харрикейнз» — канадский молодёжный клуб Западной хоккейной лиги.

Другие виды спорта 
 «» — клуб по игре в канадский футбол, обладатель Кубка Грея (1942).
 «» — австралийский клуб по игре в водное поло, выступающий в национальном чемпионате.
 «» — гренадский футбольный клуб, чемпион Гренады (2003, 2006, 2007, 2015, 2018).
 «» — датский софтбольный клуб, победитель Европейского кубка обладателей кубков (2009, 2010) и обладатель Кубка и Суперкубка Европы (2011, 2012).
 «» — австралийский клуб по игре в крикет, выступающий в лиге BBL.

См. также 
 Харрикейн — город в штате Западная Виргиния (США).
 
 Rory Storm and the Hurricanes — британская скифл-группа.